Чемерин — название населённых пунктов:

 Чемерин — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии.
 Чемерин — село в Киверцовском районе Волынской области Украины.